Kublank oder Kuhblank (von altslawisch kobyla = Stute) ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland:
 Kublank, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Kuhblank, Ortsteil der Gemeinde Breese im Landkreis Prignitz in Brandenburg

 in Polen:
 Kublank (Kreis Greifenhagen/Pommern), der deutsche Name des Dorfes Kobylanka in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Kobylanka (Powiat Stargardzki)

siehe auch Coublanc